Carpentieri ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Carpentieri (1920–1987), italienischer Filmproduzent
 Renato Carpentieri (* 1943), italienischer Schauspieler und Theaterregisseur